Ардферт (; , Ард-Арта) — деревня в Ирландии, находится в графстве Керри (провинция Манстер).

Демография 

Население — 729 человек (по переписи 2006 года). В 2002 году население было 691 человек.

Данные переписи 2006 года:

Примечания

Ссылки 
 Ardfert on the map County Kerry Atlas
 Future development plans for Ardfert  

Населённые пункты графства Керри